Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2016 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-kazašský pár Casey Dellacquová a Jaroslava Švedovová, jehož členky nestartovaly společně. Dellacquová se turnaje nezúčastnila. Spoluhráčkou Švedovové se stala Maďarka Tímea Babosová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Garciaové s Mladenovicovou.

Vítězem čtyřhry se stal pátý nasazený francouzský pár Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal švýcarsko-indické turnajové jedničky Martinu Hingisovou a Saniou Mirzaovou výsledkem 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů, získaly třetí společnou trofej a soupeřky v boji o titul porazily stejně jako na dubnovém Stuttgart Open 2016. Naopak s nimi odešly poraženy z lednového Apia International Sydney 2016.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (finále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (odstoupily)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále)
 ' Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo, odstoupily)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2016